Ruta 26 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 26
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 26 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 26 (Chile)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 26 (Uruguay)